Барбариго:

 Барбариго — знатный патрицианский дворянский род, один из богатейших в Венеции.
 Барбариго, Агостино (1420—1501) — 74-й венецианский дож.
 Барбариго, Агостино (1516—1571) — венецианский государственный и военный деятель, командовал левым флангом флота Священной лиги в Битве при Лепанто.
 Барбариго, Грегорио (1625—1697) — кардинал, дипломат и богослов, канонизированный Католической церковью.
 Барбариго, Марко (1413—1486) — 73-й венецианский дож.